Příjmení Gutman má více nositelů:

 Jisra'el Gutman (1923–2013), izraelský historik, profesor Hebrejské univerzity
 Laura Gutman (* 1958), argentinská terapeutka
 Nachum Gutman (1898–1980), izraelský malíř, sochař a spisovatel
 Rinat Gutman (* 1980), izraelský hudebník
 Ša'ul Gutman (* 1945), izraelský politik a bývalý poslanec Knesetu
 Šmarja Gutman (1909–1996), izraelský archeolog

podobné příjmení
 Gutmann